Kürd – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Kürd – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Kürd – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian